Zabuló (fill de Jacob) personatge del Gènesi cap d'una tribu d'Israel
 Tribu de Zabuló, una de les dotze tribus de l'Antic Testament
 Zabuló (Israel), municipi d'Israel proper a Haifa